Alla mia età – brano musicale di Rita Pavone del 1963
 Alla mia età – album di Tiziano Ferro del 2008
 Alla mia età – singolo di Tiziano Ferro del 2008
 Alla mia età Live in Rome – album video di Tiziano Ferro del 2009